La Feria del Corpus de Granada, en la temporada 2018, comprendió una serie de festejos taurinos que se celebraron entre el 30 de mayo y el 3 de junio, con motivo de las Fiestas del Corpus Christi. Un abono que estuvo compuesto por cinco festejos, cuatro de los cuales fueron corridas de toros y una fue una corrida de rejones.

La Plaza de toros de Granada acogió en esta temporada la comparecencia de algunas de las principales figuras del toreo como El Juli, El Fandi, Morante de la Puebla, José María Manzanares o Andrés Roca Rey. Además, la feria fue el escenario donde Alejandro Talavante escenificó su ruptura con el empresario y apoderado Antonio García Matilla, que le llevaría en el mes de octubre a anunciar su retirada de los ruedos.

Los eventos taurinos de la Feria del Corpus se sumaron a la celebración de otros espectáculos como el festival taurino a beneficio de la Asociación del Síndromde de Down de Granada así como espectáculos musicales, como el concierto del cantautor malagueño Pablo Alborán.

Cartel de la feria y resultados 

La empresa Lances de Futuro, encargada de la gestión de la Plaza de toros de Granada, anunció la presentación de los carteles en el mes de abril en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago de Granada. En la rueda de prensa concedida, en la que estuvo presente el consejero delegado de la propiedad, Salvador Fernández Fábregas, se dio a conocer la composición del cartel de la feria.

Entre las novedades del ciclo taurino, estaba la presentación del torero toledano Álvaro Lorenzo que se hizo hueco en los carteles de Granada gracias al éxito cosechado en la Feria de San Isidro, donde salió a hombros por la puerta grande de Las Ventas tras cortar tres orejas a una corrida de El Torero. Asimismo, llegaban de Madrid los éxitos de Diego Ventura, que había cortado el primer rabo en la plaza madrileña desde los años setenta, y el triunfador de la feria, Alejandro Talavante.

Toreros 
La siguiente tabla muestra la información taurina y las estadísticas de los espadas actuantes, así como los nombres de los toreros que forman las correspondientes cuadrillas.

Notas 

 Las cuadrillas de algunos toreros pueden variar según el festejo donde estén anunciados, es común que la cuadrilla se contrate al inicio de temporada, es el caso de las figuras, sin embargo puede suceder que los contratos de las cuadrillas sean ocasionales en espadas de reciente alternativa o menos consolidados como figuras, la información sobre los componentes de la misma en ocasiones no se hace pública hasta momentos antes del festejo. Los contratos de las cuadrillas son libres.

Categoría de los toreros 
Los toreros de acuerdo con el Convenio Colectivo Nacional Taurino establecido en el reglamento taurino artículo 70, están clasificados en tres categorías según el número de corridas de toros en las que hayan participado la temporada anterior:

 Categoría grupo A: los profesionales que hayan lidiado un número igual o superior a treinta y siete corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.
 Categoría grupo B: los profesionales que hayan lidiado entre trece y treinta y seis corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.
 Categoría grupo C: los profesionales que hayan lidiado doce o menos corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.

Contrato de las cuadrillas 
Los matadores de toros según sea su categoría tienen diferentes obligaciones respecto a la cuadrilla fija que deben contratar, según el artículo 70 del reglamento taurino:

 Categoría grupo A: tienen obligación de contratar una cuadrilla fija con dos picadores, tres banderilleros, un mozo de espadas y un ayudante de mozo de espadas. Cuando el espada lidia una corrida completa contrata dos cuadrillas completas además de la suya propia. Si la corrida es un mano a mano con dos espadas cada uno aumenta su cuadrilla en un banderillero y un picador.
 Categoría grupo B: tienen obligación de contratar a dos banderilleros y un picador fijos. El tercer banderillero, el segundo picador , el mozo y ayudante de espadas los contrata de forma libre en cada actuación.
 Categoría grupo C: los espadas contratan la cuadrilla de forma libre, es decir para cada festejo donde estén anunciados a lo largo de la temporada.

Rejoneadores 
La siguiente tabla muestra la información taurina y las estadísticas de los rejoneadores anunciados en la feria.

Cuadra de Sergio Galán

Cuadra de Diego Ventura

Cuadra de Lea Vicens 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Lea Vicens.

Ganaderías 
La siguiente tabla muestra la información taurina de las ganaderías que presentan corrida de toros en la feria.

Resultado de las ganaderías

Referencias 

Ferias taurinas
Granada